Ladre est un nom propre et un nom commun ou un adjectif.

Nom de personnes 
 Saint Ladre, le nom vulgaire donné au pauvre Lazare, de la parabole évangélique, souvent confondu avec saint Lazare ;
 Ladré (), soldat chanteur des rues, auteur de Ah ! ça ira, ça ira, ça ira

Nom commun ou adjectif 
Ladre peut désigner :
 un lépreux
 un avare,
 un porc infesté par la larve de ténia (cysticercose) ou la trichine,
 une zone de peau dépigmentée au niveau des lèvres, des naseaux et autour des yeux du cheval ou du chien